Ledvinka znamená malá ledvina, jde také o české příjmení, které nosí více různých osobností:

příjmení osob
 Emanuel Ledvinka (18. st.) – český státní úředník
 Karel Ledvinka (* 1941) – český konzervativní politik a ekonom
 Robert Ledvinka – ředitel Odboru veřejné správy MV ČR
 Václav Ledvinka (* 1947) – český historik a archivář
 Hans Ledwinka (1878–1967) – rakouský automobilový konstruktér

ženská varianta s přechýlením
 Barbora Ledvinková (1840–1922) – česká učitelka, průkopnice mateřského školství
Václava Ledvinková – rozhlasová a televizní dramaturgyně a scenáristka, autorka pohádek pro děti

předměty
 ledvinka (zavazadlo) – malé zavazadlo ()
 ledvinky (jídlo) – pokrm z vepřových nebo hovězích ledvin ()

jiný význam
 fiktivní postava z příběhu Prokleté dědictví z roku 1960 ze seriálu Třicet případů majora Zemana

Související články 
 ledvina (rozcestník)
 ledvina
 nadledvina
 ledviníkovité

Externí odkazy 
 

Česká příjmení